Alessandro Araldi (v. 1460-v. 1529), peintre italien
 Antonio Araldi (1819-1891), général et homme politique italien
 Paolo Araldi (-après 1820), peintre italien